Куница — разновидность хищных млекопитающих из семейства куньих.

Зоология 
 
 Морская куница — один из родов семейства куньих акул.

Фамилия 
 Куница, Алексей Сергеевич (1912—1943) — старший сержант РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Куница, Виталий Викторович (род. 1968) — украинский футболист и тренер.
 Куница, Семён Андреевич (1914—1941) — старший политрук РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Куница, Юрий Григорьевич (род. 1964) — российский футболист, арбитр.

См. также 
 Дом куницы — бронзовая скульптурная композиция, посвящённая кунице.
 Marder ()